Smyth ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Smyth (* 1950), britische Leichtathletin
 Alexander Smyth (1765–1830), US-amerikanischer Politiker und Militär
 Alfred P. Smyth (1942–2016), irischer Mittelalterhistoriker
 Brad Smyth (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Brendan Smyth (1927–1997), britischer Priester und Krimineller
 Charles Piazzi Smyth (1819–1900), schottischer Astronom und Esoteriker
 Clare Smyth (* 1978), nordirische Köchin
 Clement Smyth (1810–1865), irischstämmiger Ordensgeistlicher in den Vereinigten Staaten und Bischof von Dubuque
 Craig Hugh Smyth (1915–2006), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Edward Smyth-Osbourne (* 1964), Offizier der British Army
 Eloise Smyth (* 1995), britische Schauspielerin
 Ethel Smyth (1858–1944), britische Komponistin und Frauenrechtlerin
 Frederick Smyth (1819–1899), US-amerikanischer Politiker
 George W. Smyth (George Washington Smyth; 1803–1866), US-amerikanischer Politiker
 Gilli Smyth (1933–2016), britische Musikerin
 Greg Smyth (1966–2018), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Harry Smyth (1910–1992), kanadischer Eisschnellläufer

 Herbert Weir Smyth (1857–1937), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Hugh Smyth (1941–2014), britischer Politiker
 Jack Smyth (1936–2007), kanadischer Leichtathlet
 Jason Smyth (* 1987), irischer Leichtathlet
 John Smyth (1566–1612), englischer Baptist
 John Smyth (Schiedsrichter) (1928–2007), irischer Snookerschiedsrichter
 Mark J. Smyth (* 1963), australischer Immunologe
 Mary Winslow Smyth (1873–1937), US-amerikanische Volkskundlerin und Sammlerin von Volksmusik
 Morgan Smyth (* 1986), US-amerikanische Skilangläuferin
 Nevill Maskelyne Smyth (1868–1941), britischer Generalmajor und Divisionskommandeur
 Patty Smyth (* 1957), US-amerikanische Sängerin
 Phil Smyth (* 1958), australischer Basketballspieler und -trainer 
 Randy Smyth (* 1954), US-amerikanischer Segler

 Robert Brough Smyth (1830–1899), australischer Geologe
 Ryan Smyth (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Sammy Smyth (1925–2016), nordirischer Fußballspieler
 Sarah Smyth (* 1982), kanadische Schauspielerin

Smyth ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Smyth County, County in Virginia, Vereinigte Staaten
 Kap Smyth, Südkap von Sturge Island, Balleny-Inseln, Antarktika

Smyth steht für:

 Smyth Report, Regierungsbericht über die Atomwaffenentwicklung

Siehe auch:
 Smythe
 Smith